

Persone
 Alessandro Galvani (1556-1616) – giurista italiano
 Ciro Galvani, propr.  Giuseppe Ciro Galvani (1867-1956) – attore cinematografico italiano
 Gaetano Galvani (1868-1945) – scultore italiano
 Graziella Galvani (1931) – attrice italiana
 Honey Galvani (1980) – ex sciatrice alpina italiana
 Luigi Galvani (1737-1798) – fisiologo, fisico e anatomista italiano
 Pelagio Galvani, o Pelagio d'Albano (1165 circa–1230) – benedettino portoghese o leonese
 Romano Galvani (1962) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Serena Galvani (1958) – imprenditrice, velista e fotografa italiana
 Stefano Galvani (1977) – tennista italiano

Scienza e tecnica
 Potenziale Galvani – in elettrochimica, differenza di potenziale elettrico tra due punti

Altro
 10184 Galvani – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1996
 Cratere Galvani – cratere lunare
 Liceo ginnasio statale Luigi Galvani – liceo di Bologna
 Luigi Galvani – sommergibile italiano varato nel 1917
 Luigi Galvani – sommergibile italiano varato nel 1938
 Piazza Galvani – piazza del centro storico di Bologna
 Villa Galvani – villa veneta di Pordenone

Pagine correlate
Calvani
Galvan

Altri progetti